Diagramma är ett släkte av fiskar. Diagramma ingår i familjen Haemulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Diagramma